Cratere Sharonov – cratere lunare
Cratere Sharonov – cratere su Marte